Cristodulo – ammiraglio
 Cristodulo – arcivescovo
 Cristodulo – monaco
 Cristodulo I di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
 Cristodulo II di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme

Pagine correlate
 Cristodulo di Alessandria

en:Christodoulos